De verbouwing (roman) - Een roman van Saskia Noort
 De verbouwing (film) - Een film naar die roman